Karel II. z Alençonu, zvaný Velkorysý (1297 – 26. srpna 1346), byl hrabětem z Alençonu a Perche (1325–1346), stejně jako hrabětem z Chartres a Joigny (1335–1336).

Život 
Karel se narodil jako druhý syn Karla z Valois a jeho první manželky Markéty z Anjou. Byl mladším bratrem francouzského krále Filipa VI.. V dubnu 1314 se oženil s Janou z Joigny, která se v roce 1335 stala po svém otci hraběnkou z Joigny; 2. září 1336 však zemřela. Děti spolu neměli. Karel se poprvé předvedl na rozkaz svého otce v Guyenne a při svém prvním obléhání projevil velkou odvahu.

Po smrti svého otce 16. prosince 1325 obdržel v souladu s dohodou uzavřenou jeho otcem hrabství Alençon, panství Champrond, Châteauneuf-en-Thymerais a Senonches a les Perce.

Karlův bratr Filip se stal v roce 1328 králem, ale Eduard III. Anglický si nárokoval francouzskou korunu a odmítl mu vzdát hold. Filip Karla jmenoval generálporučíkem a poslal jej zklidnit povstání v Saintes, zažehnuté Angličany. Karel získal několik pevností, včetně Saintes.

Smrt 
Karel se v roce 1340 zapojil do války o bretaňské dědictví a byl v roce 1346 zabit v bitvě u Kresčaku. Stejně jako otec byl pohřben v kostele kláštera des Jacobins.

Jeho nástupcem v Alençonu se stal jeho nejstarší syn Karel a v Perche syn Robert.

Manželství a potomci 
V prosinci 1336 se oženil s Marií de La Cerda y de Lara (1310–1379), dcerou Ferdinanda de la Cerda. Spolu měli pět dětí:

 Karel III. z Alençonu (1337–1375)
 Filip z Alençonu (1339–1397)
 Petr II. z Alençonu (1340–1404)
 Isabela z Alençonu (1342–1379)
 Robert z Alençonu (1344–1377)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1297
Úmrtí 26. srpna
Úmrtí v roce 1346
Osobnosti stoleté války
Hrabata z Alenconu
Hrabata z Perche
Účastníci bitvy u Kresčaku
Pohřbení v jakobínském klášteře v Paříži
Hrabata ze Chartres
Muži